Бірак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Бірак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда